Григо́рий Влади́мирович Пантеле́ев (; 13 ноября 1972, Гастелло, РСФСР, СССР) — советский и латвийский хоккеист, левый нападающий. Воспитанник рижского хоккея (тренер — Оярс Роде). В настоящее время главный тренер клуба «Ростов», выступающего в ВХЛ.

Карьера 
Григорий Пантелеев начал свою карьеру в рижском «Динамо». Летом 1992 года на драфте НХЛ он был выбран в 6 раунде под общим 136 номером клубом Бостон Брюинз. До 1995 года он играл за «Бостон Брюинз» и его фарм-клуб «Провиденс Брюинз», после чего в качестве свободного агента подписал контракт с «Нью-Йорк Айлендерс», однако сыграл за «островитян» только 4 игры, так как провёл все матчи в фарм-клубе «Юта Гриззлис». В середине сезона перешёл в другой клуб Интернациональной хоккейной лиги (ИХЛ) «Лас-Вегас Тандер».

Сезон 1996/1997 играл в «Сан-Антонио Дрэгонс», затем два сезона провёл в «Орландо Солар Беарз», дошёл с командой до финала Кубка Тёрнера 1998/1999.

Летом 1999 года он подписал контракт с немецким клубом «Ганновер Скорпионс», за который забил 21 гол и сделал 30 передач. После этого он переехал в Россию, подписав контракт с ярославским «Локомотивом». В 2001 году начал карьеру в шведском «Сёдертелье», затем перебрался в Швейцарию, подписав контракт с «Ольтеном», спустя 9 встреч уехал в «Ригу 2000», где и доиграл сезон.

В 2002 году Григорий Пантелеев перешёл в финский клуб «Пеликанз», в следующем сезоне вернулся обратно в Ригу. Сезон 2004/2005 провёл в шведской команде «Арбога».

Летом 2005 года вернулся в Россию в клуб из высшей лиги «Дмитров», после 30 встреч за основную команду и за дублирующую, сыграл одну игру за итальянский «Больцано» и 7 игр за швейцарский «Цуг», сезон закончил в другом швейцарском клубе «Мартиньи». За «Мартиньи» Пантелеев выступал до 2007 года, перейдя в сезоне 2006/2007 в итальянский клуб «Понтебба».

Летом 2007 года он подписал годичный контракт с австрийским клубом второго дивизиона «Целль-ам-Зе», не за долго до конца сезона перешёл в немецкий клуб «Ландсберг 2000». Для Пантелеева этот клуб стал последним, закончив игровую карьеру по окончании сезона 2007/2008.

Тренерская карьера 
Работал в СДЮСШОР № 1 Новочеркасска тренером, в 2013 году возглавил профессиональный хоккейный клуб «Ростов». В сезоне 2019/2020 клуб заявился для участия в ВХЛ — второй по силе лиге России.

Карьера в сборной 
За сборную Латвии Григорий Пантелеев сыграл на девяти чемпионатах мира и зимних Олимпийских играх в 2002 и 2006.

Статистика

Клубная карьера

Международные соревнования

Ссылки 
 
 
 
 Профиль на сайте Олимпийского комитета Латвии
 Люди «Ростова». Григорий Пантелеев

Хоккеисты СССР
Хоккеисты России
Хоккеисты Латвии
Хоккеисты НХЛ
Хоккейные нападающие
Игроки ХК «Динамо» Рига (1946—1995)
Игроки «Бостон Брюинз»
Игроки «Провиденс Брюинз»
Игроки «Нью-Йорк Айлендерс»
Игроки «Юта Гриззлис»
Игроки «Лас-Вегас Тандер»‏
Игроки «Орландо Солар Бэрс» (IHL)
Игроки ХК «Ганновер Скорпионс»
Игроки ХК «Локомотив» Ярославль
Игроки ХК «Сёдертелье»
Игроки ХК «Ольтен»
Игроки ХК «Рига 2000»
Игроки ХК «Пеликанз»
Игроки ХК «Арбога»
Игроки ХК «Дмитров»‏
Игроки ХК «Больцано»
Игроки ХК «Цуг»
Игроки ХК «Мартиньи»
Игроки ХК «Понтебба»
Игроки ХК «Целль-ам-Зе»
Игроки сборной Латвии по хоккею с шайбой
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 2002 года
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 2006 года
Хоккейные тренеры Латвии
Задрафтованные ХК «Бостон Брюинз»